Langenaubach ist ein geographischer Name:

 Langenaubach, Ortsteil der Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Langenaubach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (Main) gegenüber Ködelberg, Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Aubach
 Längenaubach, linker Zufluss des Selbbachs oder der Selb nach der Sommermühle, Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Langenbach